Protaspis (von altgriechisch πρώτος (prôtos) „der Erste“, „Erster“ und ἀσπίς (Aspis) „Schild“, „Schildträger“) steht für:

 Protaspis, eine Gattung heterotropher Flagellaten aus der Gruppe der Cercomonadida
 Das früheste Larvenstadium in der ontogenetischen Entwicklung der Trilobiten
 Eine ausgestorbene Gattung kieferloser Fische aus der Ordnung der Pteraspidiformes